Rywałd (gromada w powiecie starogardzkim)
 Rywałd (gromada w powiecie wąbrzeskim) (grudziądzki/wąbrzeski)